Dawna nazwa parków rozrywki w Stanach Zjednoczonych:

 California’s Great America

 Six Flags Great America

Zobacz też:
 Great America
 Marriott